Роман I Лакапін, Роман І Лакапін (рік народження невідомий — 15 червня 948) — візантійський імператор між 920 та 944 роками (за іншими даними 945) з Македонської династії.
 Костянтин Лакапін (д/н — між 946 та 948) — співімператор Візантійської імперії в 924—944.
 Роман II Молодший, Роман II Лакапін (грец. Ρωμανὸς B' Λεκαπηνός; близько 938 — 963)  — імператор Візантії.